Godzilla (ゴジラ, "Gojira") es un monstruo japonés ficticio.

«Godzilla» puede referirse a:

Película 
 Godzilla (1954), película japonesa dirigida por Ishiro Honda.
 Godzilla (1998), película estadounidense dirigida por Roland Emmerich.
 Godzilla (2014), reboot dirigido por Gareth Edwards.
 Shin Godzilla, película japonesa de 2016.
 Godzilla: King of the Monsters (2019), secuela dirigida por Michael Dougherty.
 Godzilla vs. Kong (2021), película dirigida por Adam Wingard.
 Godzilla vs. Kong 2 (2024), próxima película secuela de 2024.

Anime 

 Godzilla: Planeta de monstruos, película anime de 2017 producida por TOHO animation y Netflix.
 Godzilla: Ciudad al filo de la batalla,  secuela - película anime de 2018 producida por TOHO animation y Netflix.
 Godzilla: El devorador de planetas, final de la trilogía de películas anime.

Música 
 Godzilla (-), guitarra - usada por el músico Saul Hudson (Slash).
Godzilla (2020), canción del rapero estadounidense Eminem

Serie 

 Godzilla, serie animada de 1978
 Godzilla Singular Point (2021), serie anime producida por Netflix.
 Godzilla y los Titanes, próxima serie perteneciente al MonsterVerse.